Er zijn in Åland en Finland talloze eilanden met de naam Båtskär, Båtskäret en Båtskären:

 Båtskär (Lemland), groepje eilanden ten zuiden van Mariehamn, Åland
 Båtskär (Brändö), eiland behorend tot de gemeente Brändö, Åland
 Båtskär (Korpo), eiland behorend tot de gemeente Korpo, landschap Åboland, Finland
 Båtskär (Kimitoön), eiland behorend tot de gemeente Kimitoön, landschap Åboland, Finland
 Båtskär (Raseborg), eiland behorend tot de gemeente Raseborg, landschap Nyland, Finland

 Båtskäret (Vasa), eiland behorend tot de gemeente Vasa, landschap Österbotten, Finland
 Båtskäret (Kristinestad), eiland behorend tot de gemeente Kristinestad, landschap Österbotten, Finland
 Båtskäret (bij Hitis, Kimitoön), eiland behorend tot de gemeente Kimitoön, landschap Åboland, Finland
 Båtskäret (bij Rosala, Kimitoön), eiland behorend tot de gemeente Kimitoön, landschap Åboland, Finland

 Båtskären (Korpo), eiland behorend tot de gemeente Korpo, landschap Åboland, Finland
 Båtskären (Nagu), eiland behorend tot de gemeente Nagu, landschap Åboland, Finland